Camaragibense – abitanti di Camaragibe
Camaragibense – abitanti di Passo de Camaragibe